Vídrholec či Vidrholec je místní název odvozený pravděpodobně ze znovuzalesňování (wiederholzen), který v češtině získal konotace podle podobnosti s českým slovem vítr a větrnosti odlesněných míst. 
 lidové pojmenování pro větrné místo (větrná hůrka)
 Vidrholec (Dolnooharská tabule) (243 m) – vrch v okrese Kladno západně od obce Loucká
 Vídrholec (Teplické skály) – skalní útvar v Teplických skalách v sektoru Nový Svět
 historické (archaické) označení pro Klánovický les – les u Klánovic, Úval, Horních Počernic, Újezda nad Lesy a Běchovic (dnes východní okrajová část Prahy)
 Lhota Vidrholec, zaniklá středověká ves v dnešním Klánovickém lese, na katastru dnešní obce Úvaly 
 lidové pojmenování pro jedno sídliště v Mostě nedaleko vrchu Šibeník